Lacydonia är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Marion och Bobretzky 1875. Lacydonia ingår i familjen Lacydoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Lacydonia